Les scylacosaures, ou scylacosauriens (Scylacosauria), forment un clade éteint de thérapsides thérocéphales qui comprennent la famille des scylacosauridés, le clade des euthérocéphales et peut-être le genre basal Gorynychus.

Phylogénie 
Les scylacosauriens comprend tous les thérocéphales à l'exception des lycosuchidés et d'autres taxons basaux. Ci-dessous, un cladogramme montrant la position phylogénétique de Sylacosauria :

Notes et références

Notes

Références 

Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1994
Therocephalia
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database